Алексе́й Анато́льевич Ко́ртнев (род. 12 октября 1966, Москва) — советский и российский певец и музыкант, актёр театра, кино и дубляжа, сценарист, композитор, автор-исполнитель, телеведущий. Вокалист и лидер группы «Несчастный случай».

Биография

Ранние годы 
Родился 12 октября 1966 года.

Отец — Анатолий Васильевич Кортнев, учёный секретарь отделения информатики РАН, профессор Института стали и сплавов. Родители были поклонниками туризма, альпинизма, волейбола, регулярно вместе с сыном ездили в байдарочные походы.

Учился в английской спецшколе в Октябрьском районе Москвы. Алексей был отличником и секретарём комитета комсомола, чемпионом района по волейболу. Первые песни написал в седьмом классе. Научил его играть на гитаре сосед по даче Александр Любимов.

В 1983 году Кортнев, поступив на механико-математический факультет МГУ, отправился на прослушивание в Студенческий театр МГУ, где познакомился с Валдисом Пельшем, с которым через два месяца вышел на сцену под именем «Дуэт „Несчастный случай“». За короткое время состав «НС» увеличился до четырёх человек.Поступил в Московский университет. Мои оценки были: математика письменная — 3, математика устная — 5, физика устная — 5, сочинение — 5. Мой строительный отряд назывался «Оптимисты». Мои успехи в учёбе были плохие. Моё образование осталось среднее
Играл за команду КВН МГУ в сезоне 1987—1988 годов.

В 1987 году, чтобы избежать службы в армии, сымитировал попытку суицида. Валдис Пельш должен был подтвердить, что Кортнев лез через подоконник его комнаты в общежитии на 22 этаже, а он поймал его поперёк живота. Кортнев изложил всё это университетскому психиатру и сразу был доставлен в Московскую психиатрическую больницу № 1, в которой провёл полтора месяца в отделении № 8 для буйных. Его соседом по палате был режиссёр Геннадий Юденич. Потом родители Кортнева организовали его перевод в санаторное отделение. Позднее Кортнев покинул МГУ после четвёртого курса.

Карьера 
В 1990 году вместе с Валдисом Пельшем, актёром Игорем Угольниковым, Сергеем Денисовым и Андреем Гуваковым придумал и участвовал в постановке популярной телепередачи «Оба-на!». Затем последовали телепроекты «Дебилиада», «Синие ночи», «Несчастный случай» и др.

Продолжительное время Кортнев совмещает игру в Студенческом театре МГУ, выступления и гастроли группы «Несчастный случай» с работой в кино и на телевидении.

Много лет работал в рекламном бизнесе в качестве копирайтера. Кортнев пишет тексты для рекламы, им придуманы слоганы «Пепси», «Wrigley», «M&M’s», «Moccona» и др.

Вместе с Валдисом Пельшем Кортнев стоял у истоков программы «Золотой граммофон» на «Русском радио», в 1995—1996 годах вёл музыкальную программу «Пилот» на НТВ.

Переводчик текстов популярных зарубежных мюзиклов, поставленных в России («Кошки», , «Mamma Mia!», «Красавица и чудовище»).

Исполнил арию Ромашова из российского мюзикла «Норд-Ост» в концерте «Норд-Ост — мы с тобой». Он состоялся в ноябре 2002 года, спустя некоторое время после теракта в театральном центре на Дубровке.

Кортнев — автор текстов и соавтор музыки, а также исполнитель большинства песен, звучащих в спектаклях, выпущенных в соавторстве с «Квартетом И», «День радио», «День выборов» и в одноимённых фильмах «День радио», «День выборов», такие песни как «Куплеты», «Романс об избирательной урне», «Народная», «ВоровскАя».

Поэт, автор большинства текстов песен, исполняемых группой «Несчастный случай», автор текстов песен к спектаклю 2008 года МХТ имени А. П. Чехова «Конёк-горбунок». Спектакль удостоен Высшей театральной премии Москвы «Хрустальная Турандот» (номинация «Лучший спектакль сезона», 2008 г.) и Национальной театральной премии «Золотая маска» (номинация «Лучший спектакль в жанре оперетты / мюзикла», 2009 г.).

Озвучил в переводной версии мультфильма «Кошмар перед Рождеством» (по сценарию Тима Бёртона) Джека Повелителя Тыкв.

В 2000—2001 годах вёл программу «Несчастный случай» на REN-TV, в 2003—2004 годах — благотворительную передачу «Всё для тебя» на том же канале. Сотрудник телекомпании АТВ, долгое время являлся голосом заставки телекомпании.

Исполнял и написал песни ко многим телепередачам («Моя семья», «Сам себе режиссёр», «Эти забавные животные» и другие). Снимался в рекламных роликах.

В 2007 году принял участие в записи радиоспектакля «Обыкновенное чудо» (по пьесе Е. Л. Шварца, режиссёр Дмитрий Урюпин), где прочёл авторский текст и сыграл роль трактирщика Эмиля (в постановке также приняли участие актёры рок-ордена Тампль, Наталья «Хелависа» О`Шей, и др.). В 2007—2008 годах Кортнев являлся членом Высшего Совета политической партии «Гражданская сила».

В 2011 году сыграл роль обманутого мужа по имени Ховард в спектакле «Уйти нельзя остаться» по пьесе Вуди Аллена «Централ Парк Вест» режиссёра Тимофея Сополёва. Кортнев о герое:

В 2013 году принял участие в телевизионном музыкальном шоу перевоплощений «Один в один!». В 2015 году — ведущий программы «Доброе дело» на телеканале «Че».

С апреля 2016 года — основатель и художественный руководитель Школы Трёх Искусств Алексея Кортнева в Новогорске.

В 2016 году вместе с ещё несколькими людьми был ведущим информационно-сатирической передачи «Салтыков-Щедрин шоу» на канале НТВ. С августа 2016 по октябрь 2017 года — ведущий детского игрового шоу «Устами младенца» на этом же телеканале.

С 30 августа 2019 года — ведущий музыкального шоу «Ночной экспресс» на телеканале «Мир». 29 декабря 2019 года провёл Новогодний выпуск игрового шоу «Игра в кино» на том же телеканале.

Общественная позиция 
Продолжительное время критически отзывался и продолжает отзываться о современной российской власти.

В 1996 году участвовал в акции «Голосуй или проиграешь» в поддержку кандидатуры на должность президента России Бориса Ельцина. По словам Кортнева, он «поддерживал всем сердцем, искренне верил, что это правильно».

Выступал в рекламной компании в поддержку Виктора Черномырдина. Утверждает, что за «сумасшедшие деньги, на этом и заработал свой первый капитал».

В 2003 году подписал письмо против войны в Чечне.

В 2010 году вошёл в попечительский совет благотворительного фонда «Дети наши», занимающегося помощью детям-сиротам. Часто даёт благотворительные концерты в составе «Несчастного случая».

24 декабря 2011 года Кортнев принял участие в митинге «За честные выборы!» на проспекте Сахарова в Москве, исполнив песню «Шла Саша по шоссе». На выборах мэра Москвы в сентябре 2013 года поддержал кандидатуру Алексея Навального.

В феврале 2013 года записал видеообращение для проекта «Будь сильнее», направленного против гомофобии. В феврале 2014 года в интервью проекту Piter.Tv после одного из своих концертов в Санкт-Петербурге Кортнев призвал «настоящих мужиков не включаться в антигейскую истерию. Пускай живут как хотят».

В марте 2014 года в одном из интервью сопоставил Евромайдан с убийством Джона Кеннеди, заявив, что «в этом столько лжи и лицемерия, что с российской и с украинской стороны, что с американской и европейской тоже — никто не узнает правду. Кто в кого стрелял на Майдане, кто платил деньги. Рассудит только Бог». Негативно высказывался о возможности повторения событий Евромайдана в России, считая, что они, как и в случае с Украиной, неизбежно повлекут за собой обострение российского регионального сепаратизма.

В июле 2014 года в интервью корреспондентке «Свободной прессы» поддержал пророссийскую позицию в крымском вопросе, однако в 2018 году в интервью заявил, что его позиция по поводу присоединения Крыма изменилась.

Военную операцию России в Сирии музыкант осудил в интервью екатеринбургскому порталу «66.ru». В другом интервью, данном этому же порталу перед концертом в Ельцин-Центре, высказался в поддержку введения «пакета Яровой» и «отказа от демократических свобод», так как от них, по мнению Кортнева, ныне отступают все страны.

В октябре 2017 года снялся в ролике в поддержку допуска кандидата Навального до выборов президента 2018 года, где заявил, что «если не будет альтернативного кандидата, то эти выборы превратятся в профанацию, как было в советские времена».

В феврале 2022 года выступил за мир и против вторжения России на Украину.

Личная жизнь 
Первая жена — Ирина Богушевская (род. 02.11.1965), певица.

Cын Артемий (род. 1988).

Бывшая фактическая жена — Юлия Рутберг, (род. 08.07.1965), актриса.

Состоял в отношениях с актрисой и телеведущей Еленой Ланской (род. 24.03.1968).

Сын Никита.

Вторая жена (с 21 сентября 2002 года) —Амина Зарипова (род. 10.08.1976), гимнастка.

Сыновья Арсений (род. 11.08.2003), Афанасий (род. 13.07.2006).

Дочери Аксинья (род. 22.05.2011), Агафья (род. 01.11.2021).

Работы

Дискография 

Основная дискография Алексея Кортнева совпадает с дискографией группы «Несчастный случай». Также Кортнев сольно выпустил диск «Кортнев Алексей и „Музыкальные руководители“ Нелегенды Русского Шансона» и записал совместно с Владимиром Качаном альбом «Му-Му и адвокат».

Фильмография 

  — Прорва — Василий, работник НКВД
  — Дорога в рай — Андрэ (Оскар Соланж), жених Мишель Бертомьё
  — Грешные апостолы любви — Герберт Кох
  — На бойком месте — Павлин Ипполитович Миловидов
  — Старые песни о главном 3 — полковник Френсис Чесней
  — Ростов-папа — Саша, певец казачьего хора (серия «Летавши по воле»)
  — Кино про кино — Слава Гаврилин
  — Другая жизнь — Вадим
  — Бомба для невесты — Василий
  — Московская сага — Вадим Вуйнович
 2004 — Даже не думай 2: Тень независимости — нефтяник Василий
 2004 — Повелитель эфира — Леонид
 2004 — Ночь в стиле Disco — камео
  — Крупногабаритные — Аркадий Уткин, хозяин торговой сети
  —  — Обречённая стать звездой — Алексей Кортнев, друг и сосед Никольского (камео)
  — Гадкие лебеди — Павел Сумак
 2006 — Виола Тараканова. В мире преступных страстей — Георгий Поднебесный, легенда рока (фильм № 1 «Фокус-покус от Василисы Ужасной»)
 2006 — Кошмар перед Рождеством — Джек Скеллингтон (дубляж)
  — День выборов — атаман Алексей Анатольевич Парамонов
  — Кровавая Мэри — хирург
  — Частный заказ — Богдан
  — Ветка сирени — Стейнвей, импресарио
  — День радио — камео
 2008 — Доченька моя — Михаил Капустин
 2008 — Сумасшедшая любовь — певец
  — Осенние цветы — Александр Лебедь
  — О чём говорят мужчины — камео
 2010 — Точка кипения — Борис Коршунов
 2010 — Была любовь — Марк Пригорский
 2010 — Дежурный ангел — Павел, ангел
 2010 —  — DJ Трубадур
  — Дежурный ангел 2 — Павел, ангел
  — О чём ещё говорят мужчины — камео
  — Кукушечка — Григорий Грошин
  — Бульварное кольцо — Евгений
  — Пансионат «Сказка», или Чудеса включены — камео
  — Охрана — Морковников, певец
  — День выборов 2 — атаман Алексей Анатольевич Парамонов
  — Клиника усыновления
  — Пьяная фирма — Александр Коржаков
  — Лови момент — председатель комиссии
  — Мёртвые души — прокурор
  — Герой 115 — Жуков
  — Сын — Виктор

Театр

Театр «Квартет И» (Москва) 
 «День радио» (2001)
 «День выборов» (2003)

Мюзиклы 
  — «Продюсеры» (мюзикл М. Брукса в театре Et cetera), режиссёр Дмитрий Белов — литературный редактор русского перевода, автор текстов песен
  — «Времена не выбирают» в Театре мюзикла — соавтор либретто (совместно с Михаилом Швыдким), автор текстов песен

Телевидение 

 Участвовал в КВН в 1988 году
 Актёр программы «Оба-на!» (1990—1992)
 Автор и ведущий программы «Дебилиада»
 Автор и ведущий программы «Кабаре Синие ночи ЧК»
 Ведущий программы «Экстремальные новости»
 Автор слов к заключительной песне ток-шоу «Моя семья» (ОРТ, РТР, 1996—2002)
 Исполнил эпизодическую роль в скетчкоме «6 кадров».
 Шесть раз принимал участие в телеигре «Угадай мелодию».
 Четыре раза принимал участие в телеигре «Сто к одному».
 Участвовал в шоу «Один в один» на «Первом канале» в 2013 году.
 Ведущий программы «Доброе дело»

Примечания

Ссылки 

 Страница об Алексее Кортневе на сайте группы «Несчастный случай»
 Интервью с Алексеем Кортневым: «Мы работаем для себя и своих друзей»
 Статья — май 2008 г. «Алексей Кортнев на работе и на отдыхе», «Вечерняя Москва», Олег Лаврентьев
 
 Страница об Алексее Кортневе в разделе о бывших КВН-щиках на сайте amik.ru
 Интервью для Питер ТВ «Кортнев умоляет петербуржцев не бороться с геями»

Музыканты по алфавиту
Певцы и певицы СССР
Певцы и певицы России
Актёры России
Актёры озвучивания России
Актёры телевидения России
Игроки Высшей лиги КВН
Телеведущие России
Рок-музыканты России
Члены «Гражданской силы»
Квартет И
Телеведущие НТВ
Телеведущие Первого канала
Несчастный случай (группа)
Авторы мюзиклов
Телеведущие канала «Мир»